Льоб — французьке прізвище.

Відомі носії:
 Льоб Алан (* 1969) — американський сценарист, телепродюсер.
 Льоб Мартін (1921 — 2006) — математик, фахівець в математичної логіки.
 Льоб Себастьян (* 1974) — французький автогонщик у класі машин WRC.